Universiade de 2009 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2009
 Universiade d'hiver de 2009